Руйга — разъезд (тип населённого пункта), учитывающийся в составе поселка Вирандозеро Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелия России.

География 
Располагается в северо-восточной части Карелии на побережье Онежской губы, примерно в 7 километрах от Белого моря, по железнодорожной линии Беломорск—Обозерская.

Население 
Численность населения входит в состав численности населения п. Вирандозеро

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Транспорт 
Железнодорожный транспорт. Станция Руйга.

Примечания 

Населённые пункты Беломорского района